Bert Hellinger - um teólogo, filósofo e psicoterapeuta alemão.
Ernst Hellinger - um matemático alemão.
Desambiguações de sobrenomes